Алякрицкий — фамилия.

Известные носители:
 Алякрицкий, Алексей Иванович (1789 — ?)
 Алякрицкий, Борис Евгеньевич (1899 — 1937)

Примечания